Джеймс Томас «Джим» Файфер (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в 1950-х годах. Чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне, победитель и призёр регат национального значения.

Биография 
Джеймс Файфер родился 14 июля 1930 года в городе Такома, штат Вашингтон.

Занимался академической греблей во время учёбы в Стэнфордском университете, состоял в местной гребной команде «Стэнфорд Кардинал», неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах.

В 1952 году вошёл в основной состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Хельсинки. Стартовал здесь в зачёте распашных рулевых двоек совместно с напарником Дювалем Хехтом и рулевым Джеймсом Беггсом, однако попасть в число призёров не смог — остановился на стадии полуфиналов.

Наивысшего успеха в гребле на взрослом международном уровне добился в сезоне 1956 года, когда вместе с Хехтом перешёл в безрульные двойки и одержал победу на олимпийской отборочной регате, обогнав олимпийских чемпионов в данной дисциплине Чака Прайса и Чарльза Логга — таким образом прошёл отбор на Олимпийские игры в Мельбурне. На сей раз они с Хехтом обошли всех своих соперников во всех заездах, в том числе в финале более чем на восемь секунд опередили ближайших преследователей из Советского Союза, и тем самым завоевали золотые олимпийские медали.

После мельбурнской Олимпиады Файфер больше не показывал сколько-нибудь значимых результатов в академической гребле на международной арене.

Умер 7 июня 1986 года в Сиэтле в возрасте 55 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Джеймс Файфер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Выпускники Стэнфордского университета